Under Siege pode referir-se a:

Cinema
 Under Siege - filme estadunidense de 1992, estrelado por Steven Seagal
 Under Siege 2: Dark Territory - filme estadunidense de 1995, sequência do filme acima

Musica
 Under Siege - single de 1991 da banda brasileira Sepultura

Videojogos
 Under Siege - jogo electrónico de 2011 para PlayStation 3
 ESWAT: City Under Siege - jogo eletrônico de 1990 da série de jogos ESWAT
 Worms Forts: Under Siege - jogo eletrônico de 2004 da série de jogos Worms

Desambiguação